Ключки — название населённых пунктов.

Россия 
 Ключки — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Ключки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ключки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Ключки — село в Харьковском районе Харьковской области.